
Delta, deltă, Δ sau δ poate desemna:

 Delta (Δ), a patra literă din alfabetul grec
 Deltă (geografie), formă de relief rezultată din depunerea de mâl și de nisip la vărsarea unei ape curgătoare într-un lac, în mare sau în ocean
 Delta (DVD), care conține cântece, videoclipuri și scene de după culise ale cântăreței Delta Goodrem
 Delta (album)
 Delta (album nelansat)
 Delta Goodrem
 Asociația Salvați Dunărea și Delta

Sport 
 Stadionul Delta
 FC Delta Tulcea

Companii 
 Delta Distribution, companie de retail din România
 Delta ACM 93, companie de construcții din România
 Delta Air Lines, companie de transport aerian
 Delta Holding, cea mai mare companie privată din Serbia

Geografie 
 Statul Delta
 Delta, localitate în Minas Gerais, Brazilia
 Delta Junction, Alaska
 Delta Okavango
 Construcțiile Delta (olandeză: Deltawerken) sunt un sistem de apărare al țărmului olandez la Marea Nordului

Spațiu 
 Delta (rachetă)
 F-106 Delta Dart
 F-102 Delta Dagger
 Eroii misiunii spațiale Delta

Vezi și